Balaram ist der Familienname folgender Personen:

 Padmanabhan Balaram (* 1949) indischer Biochemiker
 Tulsidas Balaram (1936–2023), indischer Fußballspieler